49. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 2 - 3 lutego 1991 roku w norweskim Hamar. Zawodniczki startowały na naturalnym torze na Hamar Stadion po raz drugi (wcześniej w 1980). Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Bezkonkurencyjna była Niemka Gunda Kleemann. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 31 łyżwiarek z 15 krajów. Sklasyfikowanych zostało 30.

Wyniki 
 DNS - nie wystartowała, NC - nie zakwalifikowała się, f - wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 
 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1991 w sportach zimowych